Abebe Mekonnen – ex maratoneta etiope
 Alula Girma Mekonnen – calciatore etiope
 Ambachew Mekonnen – politico etiope
 Deresse Mekonnen – mezzofondista etiope
 Teferi Mekonnen, noto come Hailé Selassié – negus neghesti e ultimo imperatore d'Etiopia